Darío Ludovino Espínola, calciatore argentino
Darío René Espínola, calciatore paraguaiano
Darío Salomón Espínola, calciatore paraguaiano